I Campionati europei di curling 2012 sono stati la 38ª edizione della manifestazione. Si sono svolti dal 7 al 15 dicembre 2012 a Karlstad, in Svezia.

Le partite del Gruppo A si sono giocate alla Löfbergs Lila Arena, mentre quelle del Gruppo B si sono disputate al Karlstad Curling Club. Il Gruppo C si è invece giocato a Erzurum, in Turchia, dal 5 al 10 ottobre 2012; le prime due classificate, Croazia e Turchia, si sono qualificate per il Gruppo B.

La Svezia ha vinto il titolo maschile per la settima volta, mentre il titolo femminile è stato vinto per la seconda volta dalla Russia.

Uomini

Gruppo A

Prima fase

Playoff

Gruppo B

Prima fase

Girone rosso

Girone blu

Playoff 

Finlandia e Lettonia promosse nel Gruppo A.

Playoff di qualificazione ai Campionati mondiali 

 qualificata ai Campionati mondiali.

Gruppo C

Prima fase

Playoff

Donne

Gruppo A

Prima fase

Playoff

Gruppo B

Playoff

Gruppo C

Prima fase

Playoff

Collegamenti esterni 
 
 
 

Campionati europei di curling
Curling nel 2012